Marie Braniborsko-Kulmbašská (14. října 1519, Ansbach – 31. října 1567, Heidelberg) byla braniborsko-kulmbašskou princeznou a sňatkem falckou kurfiřtkou.

Život 
Marie se narodila jako nejstarší dítě markraběte Kazimíra Braniborsko-Kulmbašského a jeho manželky Zuzany Bavorské, dcery vévody Albrechta IV. Bavorského. Po otcově smrti vyrůstala u svého luteránského strýce Jiřího Fridricha.

V osmnácti letech se Marie 21. října 1537 v Kreuznachu provdala za Fridricha Simmernského, pozdějšího falckého kurfiřta. Manželství bylo šťastné. Marie, která je popisována jako inteligentní a pobožná, ovlivnila svého katolického manžela k protestantismu. V roce 1546 Fridrich nakonec přijal luteránskou víru a převzal správu franckých území svého švagra, markraběte Albrechta Alcibiadese. Protože jejich rodina žila v chudších poměrech, Marie se opakovaně obracela ke svému strýci Albrechtovi Braniborsko-Ansbašskému o finanční pomoc.

Po smrti Mariina nevlastního otce Oty Jindřicha v roce 1559 se její manžel stal falckým kurfiřtem. Jako kurfiřtka byla úzce zapojena do vládních záležitostí, ačkoli Fridrich netoleroval žádné její přímé zasahování. Měla vliv na náboženské otázky a jako silná luteránka byla rozhodným protivníkem zwingliánů.

Poslední roky života trpěla kurfiřtka dnou a po většinu času byla upoutána na lůžko.

Marie Braniborsko-Kulmbašská zemřela 31. října 1567 a byla pohřbena v kapli svatého Ducha v Heidelbergu.

Její manžel se později znovu oženil s Amálií z Neuenahru.

Potomstvo 
Z 30 let trvajícího šťastného manželství se narodilo jedenáct dětí:

 1. Alberta Falcká (4. 4. 1538 Simmern – 19. 3. 1553)
 2. Ludvík VI. Falcký (4. 7. 1539 Simmern – 22. 10. 1583 Heidelberg), falcký kurfiřt od roku 1576 až do své smrti
 I. ⚭ 1560 Alžběta Hesenská (13. 2. 1539 Kassel – 14. 3. 1582 Heidelberg)
 II. ⚭ 1583 Anna z Ostfrieslandu (26. 6. 1562 Aurich – 21. 4. 1621)
 3. Alžběta Simmernsko-Sponheimská (30. 6. 1540 Birkenfeld – 8. 2. 1594 Vídeň) 
 ⚭ 1558 Jan Fridrich II. Saský (8. 1. 1529 Torgau – 9. 5. 1595 Steyr), vévoda saský a lantkrabě durynský od roku 1554 až do své smrti
 4. Heřman Ludvík Falcký (6. 10. 1541 Bad Kreuznach – 1. 7. 1556 Bourges)
 5. Jan Kazimír Falcko-Simmernský (7. 3. 1543 Simmern – 16. 1. 1592 Heidelberg), falckrabě simmernský
 ⚭ 1570 Alžběta Saská (18. 10. 1552 Wolkenstein – 2. 4. 1590 Heidelberg)
 6. Dorotea Zuzana Simmernská (15. 11. 1544 Simmern – 8. 4. 1592 Výmar)
 ⚭ 1560 Jan Vilém Sasko-Výmarský (11. 3. 1530 Torgau – 2. 3. 1573 Výmar), vévoda saský v letech 1566–1572 a poté vévoda sasko-výmarský od roku 1572 až do své smrti
 7. Albrecht Falcký (30. 9. 1546 Kulmbach – 30. 4. 1547 tamtéž)
 8. Anna Alžběta Falcká (23. 7. 1549 Simmern – 20. 9. 1609 La Petite-Pierre)
 I. ⚭ 1569 Filip II. Hesensko-Rheinfelský (22. 4. 1541 Marburg – 20. 11. 1583 Rheinfels), lankrabě hesensko-rheinfelský od roku 1567 až do své smrti
 II. ⚭ 1599 Jan August Falcko-Veldenzsko-Lützelsteinský (26. 11. 1575 – 18. 9. 1611)
 9. Kryštof Falcký (13. 6. 1551 Simmern – 14. 4. 1574 Mook en Middelaar), padl v bitvě u Mookerheide, svobodný a bezdětný
 10. Karel Falcký (28. 12. 1552 Hochburg – 12. 9. 1555 Pforzheim)
 11. Kunhuta Jakobea Falcká (9. 10. 1556 Simmern – 26. 1. 1586 Dillenburg) 
 ⚭ 1580 Jan VI. Nasavsko-Dillenburský (22. 11. 1536 Dillenburg – 8. 10. 1606 tamtéž), vévoda nasavsko-dillenburský od roku 1559 až do své smrti

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Falcké kurfiřtky
Falcké princezny
Hohenzollernové
Narození 14. října
Narození v roce 1519
Narození v Ansbachu
Úmrtí 31. října
Úmrtí v roce 1567
Úmrtí v Heidelbergu
Ženy